Ку́рено́я () — ручей в России, протекает по территории Салминского сельского поселения Питкярантского района Карелии. Длина ручья — 14 км.

Ручей берёт начало из болота Савихаутоенсуо и далее течёт преимущественно в южном направлении по заболоченной местности.

Ручей в общей сложности имеет двадцать притоков суммарной длиной 19 км.

Впадает в реку Эняйоки на высоте выше 14,6 над уровнем моря.

Населённые пункты на ручье отсутствуют.

Название ручья переводится с финского языка как «ручей „гармошкой“».

Код объекта в государственном водном реестре — 01040300212202000011546.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Эняйоки
Реки Питкярантского района